Sann ist 

 der deutsche Name des Flusses Savinja in der slowenischen Steiermark, siehe Savinja

Sann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Sann (1910–1990), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Bergbauingenieur sowie Rektor der RWTH Aachen
 Hans von der Sann, Pseudonym des österreichischen Volkskundlers Johann Krainz (1847–1907)
 Marie Sann (* 1986), deutsche Comiczeichnerin
 Uli Sann (* 1968), deutscher psychologischer Psychotherapeut und Hochschullehrer